Alejandro Gueórguievich,  duque de Leuchtenberg, también conocido como príncipe Alejandro Gueórguievich Románovsky (13 de noviembre de 1881 - 26 de septiembre de 1942) fue el único hijo de Jorge Maximilianovich, VI duque de Leuchtenberg, con su primera esposa, la duquesa Teresa de Oldenburgo. Era un descendiente de Pablo I de Rusia por ambos padres.

Familia y vida temprana 
Alejandro Gueórguievich ("Sandro") nació el 13 de noviembre de 1881, como el único hijo sobreviviente de Jorge Maximilianovich de Leuchtenberg con su primera esposa la Duquesa Teresa Petrovna de Oldenburgo. Como su padre, Alejandro recibió el tratamiento de Su Alteza Imperial de nacimiento. Su madre murió el 19 de abril de 1883, dejando un viudo y un hijo joven. Su padre no volvería a casarse hasta seis años más tarde, cuando llamó la atención de la Princesa Anastasia de Montenegro en la boda de la hermana de esta, Militza. Pronto se casarían y produjeron dos hijos, Sergio y Elena.

Carrera militar 
Alejandro sirvió como subteniente de la guardia de húsares y como aide-de-camp del emperador de Rusia. Más tarde fue agregado al cuarto Batallón de Cazadores de la Guardia de la Familia Imperial.

Matrimonio 
En 1909, Alejandro apareció en muchos periódicos después de que se extendieran rumores de que contraería matrimonio morganático con la americana Marjorie Gould, una hija del ejecutivo del ferrocarril George Jay Gould I. Reportaban que Alejandro y Marjorie se habían conocido el año anterior en París, y que el padre de él se había acercado a George Gould y pedido la mano de su hija para su hijo. Se afirmaba que el padre de Alejandro "no sancionaría un matrimonio meramente por amor, e insistiría que la novia del Príncipe debía traer con ella una fortuna adecuada al rango de una Princesa Imperial". George Gould y otros despreciaron vehementemente estos rumores, afirmado que solamente eran amigos y no había compromiso.

En 1912, se informó que Alejandro había obtenido el renuente consentimiento del emperador Nicolás II para contraer matrimonio con la adinerada Marianne Friedländer-Fuld, pero solo con la condición de que la unión fuera considerada desigual, sin que ninguno de sus títulos pasara a su mujer o posibles hijos. A pesar de ser el descendiente sénior de Eugène de Beauharnais (hijo de la emperatriz Josefina), Alejandro estaba lejos de ser rico, y sirvió como capitán en los húsares rusos de la guardia y como aide-de-camp del emperador. Era sin embargo el principal heredero de su abuelo.

Alejandro más tarde contrajo matrimonio morganático con Nadezhda (o Nadejda) Nicolaevna Caralli el 22 de enero de 1917 en Petrogrado.

Revolución rusa 
Estando cercanamente relacionado con la familia real rusa, Alejandro hizo varios intentos de salvar al zar Nicolás II y su familia. Algunos días después de la abdicación de Nicolás el 15 de marzo de 1917, Alejandro visitó a Muriel Buchanan, la hija de Sir George Buchanan, embajadro británico en la corte rusa, con la esperanza de ganarse la ayuda de su padre. Ella notó que el duque parecía distraído y algo diferente, "entonces me cercioré de repente que había desechado todas sus condecoraciones, y que ya no llevaba las aiguilettes doradas. Rusia no tenía emperador ahora, reflexioné". Alejandro dijo que había venido a urgir a su padre, Sir George, a tomar medidas y sacar al zar y a su familia fuera de Rusia. Continuó que la familia estaba en "el más grave peligro", y que si no salían pronto, sería demasiado tarde para salvarlos de un posible desastre. Muriel llamó a su padre, donde él y Alejandro discutieron la situación; Sir George acordó en hacer todo lo que pudiera, pero afirmó que ya había enviado varios mensajes a Londres advirtiendo de los peligros.

En 1918, el año en que la familia fue asesinada, Alejandro viajó a Berlín e intentó conseguir la ayuda del emperador Guillermo II de Alemania, quien era un primo de Nicolás; en este intento, el duque intentó persuadir a Nicolás que acordara un plan basado en ayuda alemana. Alejandro estaba a favor de llevar a la familia a Berlín, pero Nicolás lo rechazó, causando rumores que el gobierno de Guillermo de Alemania estaba considerando "secuestrar al zar y su familia y traerlos a Alemania". La emperatriz Alejandra insistió en que "prefería morir en Rusia que ser rescatada por los alemanes". Al fin, nada resultó de estos planes, ya que los grupos monárquicos no podían decidir se restaurar a Nicolás o a su hijo, el zarévich Alexei.

Cerca del final de 1917, cuando se hospedaba con el Príncipe Félix Yusupov, Alejandro fue arrestado por las autoridades bolcheviques, junto otros cuatro o cinco miembros prominentes del partido monárquico. En 1919, un mensaje sin hilos bolchevique enviado al The Washington Post afirmaba que después de un encuentro con monárquicos rusos en Siberia, a Alejandro se le ofreció y aceptó el trono ruso, aunque no hubo más reportes que confirmaran este hecho.

Muerte 
Alejandro murió en el exilio el 26 de septiembre de 1942 en Salies-de-Béarn, Francia. Fue sucedido como Duque de Leuchtenberg por su hermanastro más joven, el Príncipe Sergio.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 13 de noviembre de 1881 - 16 de mayo de 1912: Su Alteza Imperial Príncipe Alejandro de Leuchtenberg (también conocido como Príncipe Alejandro Gueórguievich Románovsky)
 16 de mayo de 1912 - 26 de septiembre de 1942: Su Alteza Imperial  El Duque de Leuchtenberg

Honores 
 Orden de San Andrés (1881)
 Orden de San Alejandro Nevski (1901)
 Orden del Águila Blanca (1901)
 Orden de Santa Ana (1901)
 Orden de San Estanislao (1901)

Ancestros

Notas

Referencias 

Alexander
Alejandro
Personas de San Petersburgo
Emigrantes del Imperio ruso hacia Francia